Cavestany ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Cavestany de Anduaga (1883–1965), spanischer Kunsthistoriker
 Rafael Cavestany Anduaga (1902–1958), spanischer Agronom und Politiker